Hamburg-St. Pauli, een stadsdeel van Hamburg
St. Pauli (metrostation), een station van de Hamburgse metro